M47 Patton – amerykański czołg
 M47 Dragon – amerykański przenośny zestaw przeciwpancerny
 Messier 47 – gromada otwarta w gwiazdozbiorze Rufy